Pedro Enríquez puede referirse a:

 Pedro Enríquez de Castilla (¿1352?-1400), Condestable de Castilla y nieto del rey Alfonso XI el Justiciero;
 Pedro Enríquez  (m. 1445), obispo de Mondoñedo y tataranieto del rey Alfonso XI el Justiciero;
 Pedro Enríquez de Acevedo (1525-1610), militar y político español;
 Pedro Enríquez de Quiñones (m. 1493), noble español. Progenitor de la Casa de Alcalá;
 Pedro Enríquez Martínez, poeta y académico español.